Леандро Криса (; род. 11 ноября 1992, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2017), тренер ФИДЕ (2018).

Многократный участник чемпионатов Аргентины, лучший результат — делёж 2-го места в 2016 году.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины